Libertat signifie liberté en occitan. Ce peut être :

Libertat !, une organisation politique d'extrême gauche occitane
Libertat (chanson), une chanson politique publiée en 1892
Pierre de Libertat, homme politique marseillais, assassin de Charles de Casaulx pour le compte du roi de France